Geschriften (Bijbel), een groep Bijbelboeken
 Geschreven tekst, al of niet in druk verschenen

Zie ook
 Schrift
 Handschrift